Grant é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Grant (Arkansas)
Condado de Grant (Dakota do Norte)
Condado de Grant (Dakota do Sul)
Condado de Grant (Indiana)
Condado de Grant (Kansas)
Condado de Grant (Kentucky)
Paróquia de Grant (Louisiana)
Condado de Grant (Minnesota)
Condado de Grant (Nebraska)
Condado de Grant (Novo México)
Condado de Grant (Oklahoma)
Condado de Grant (Oregon)
Condado de Grant (Virgínia Ocidental)
Condado de Grant (Washington)
Condado de Grant (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos